Les Parramatta Eels sont un club australien de rugby à XIII, basés à Parramatta dans la banlieue de Sydney. Ils disputent le championnat de la National Rugby League, depuis 1946.

Histoire 

Le rugby s'est implanté à Parramatta durant le  avec la formation du Parramatta Rugby Club en 1879.
Quand la NWSRL Premiership est créée en 1908 (arrivée du rugby à XIII), Cumberland représenta la ville de Parramatta. Mais l'année suivante, cette dernière sera absorbée par les Western Suburbs Magpies.
En 1946, une équipe de Parramatta réintégre le championnat d'Elite. L'appellation anguilles (eels) date de 1970, après qu'un journaliste sportif a précisé la signification de Parramatta en aborigène l'endroit où les anguilles se couchent.
Les Eels connaîtront leur période de gloire durant les années 80, en décrochant 4 titres. En 2001, le club atteindra la finale de la NRL. En 2005, ils terminent premier de la saison régulière.

Le "League's club" 

Le siège du club, qui jouxte le stade, s'élève sur 4 étages et abrite 2 restaurants et 2 casinos, sans parler des bureaux et des immenses couloirs bordés de vitrines ornées de trophées, photos et anciens maillots. Digne des plus grands clubs de football de la planète ... Tout près de là se trouvent les salles de musculation, puis les parkings et le stade ramené à 22,000 places assises depuis 10 ans (anciennement 30,000). Le League's club est l'association propriétaire du club pro, les Eels (société commerciale).

Palmarès

Effectif

Entraîneurs 
 Vic Hey
 Ken Kearney
 Ian Walsh
 Norm Provan
 Terry Fearnley
 Jack Gibson
 John Monie
 Ron Hilditch
 Brian Smith
 Jason Taylor

Joueurs emblématiques

Bilan du club

Références

Liens externes 
 Site Officiel du club

Club de rugby à XIII à Sydney